CCMC peut faire référence à :
 Central Mississippi Medical Center
 Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine en publiant les "Cahiers de la Méditerranée"
 Centre for Molecular Medicine Cologne de l'Université de Cologne
 Company of Master Mariners of Canada
 Comité des Constructeurs du Marché Commun